Las crisis de los combustibles se refiere a:

 Las crisis del petróleo, que son los sucesos ocurridos durante la década de 1970 y de 2020.
 Crisis del petróleo de 1973 o Primera crisis del petróleo.
 Crisis del petróleo de 1979 o Segunda crisis del petróleo.
 Crisis del petróleo de 2022 o Tercera crisis del petróleo.
 La crisis del gas: 
 Crisis del gas natural de la década de 2020, coincidente con la tercera crisis del petróleo.

Véase también
 Precio del petróleo